Antoni Roca i Dencàs (1806-1889), industrial tèxtil, polític i banquer
 Antoni Roca Flaquer (1825-1900), metge menorquí
 Antoni Roca Pineda (Palma, 1944), escriptor balear
 Antoni Roca Rosell, professor d'història de la ciència i de la tècnica a la Universitat Politècnica de Catalunya 
 Antoni Roca Várez (1866-1925), prohom menorquí